Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1960/61 war die 16. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Amateurliga, lediglich die drei Aufsteiger TuS Güldenstern Stade (Rückkehr nach zwei Spielzeiten), SC Concordia Hamburg Amateure und VfL Pinneberg (beide erstmals in der Amateurliga).

Sieger wurde der Harburger TB 1865. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Wilhelmsburger FV 09 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort belegte Harburg in seiner Gruppe den vorletzten und Wilhelmsburg in der anderen Gruppe den letzten Platz, wodurch beide den Aufstieg verpassten.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Aufsteiger TuS Güldenstern Stade musste die Amateurliga nach einer Saison wieder verlassen, der FTSV Komet Blankenese nach drei Spielzeiten und der Wandsbeker FC nach acht Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1960/61 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1960/61 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1960
Fußballsaison 1960/61